juta − rodzaj roślin z rodziny lipowatych
 juta − tkanina
 Juta − miejscowość na Węgrzech
 Inne
 bł. Juta z Bielczyn (ok. 1220−1260) − błogosławiona; pustelnica i mistyczka średniowieczna